Stefanau bezeichnet

 Štěpánov u Olomouce, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
 Štěpánov (Skuteč), Ortsteil von Skuteč, Okres Chrudim, Tschechien